Gleerups kan avse:
Gleerups utbildning, ett bokförlag grundat 1990.
Gleerups förlag, tidigare bokförlag grundat 1826 som givit det nyare dess namn.
Gleerups bokhandel, bokhandel varifrån förlaget uppstod.
Gleerups litterära pris, litteraturpris utgivet 1995-2010 med anknytning till bokhandeln.

Se även
Gleerup